Istina, a Riblja čorba 1985-ös nagylemeze
 Istina, Vesna Zmijanac 1988-as nagylemeze
 Istina, az Alpha Team 1999-es nagylemeze